Паре́дес-де-На́ва () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 128,98 км². Население — 2 096 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 21 км.

Покровителями города считаются святой Себастьян и святая дева де Карехас (8 сентября).

Известные жители и уроженцы 
 Педро Берругете (1450—1503) — испанский художник.
 Хорхе Манрике (1440—1479) — испанский поэт.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página no oficial de la localidad palentina 
 Web del Ayuntamiento
 Polígono industrial de Paredes de Nava.
 Programa Vida y Calidad.
 Oficina de Turismo
 Alimentos de Palencia.
 Denominaciones de Origen en Castilla y León
 Información, Historia y fotografias de Paredes de Nava

Населённые пункты Паленсии
Населённые пункты Леона
Населённые пункты Вальядолида
Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Паленсии